Бельмонте-де-Сан-Хосе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон.  Занимает площадь  км². Население — 137 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de Belmonte de San José 
 Foro de Belmonte de San José

Муниципалитеты Теруэля